Villegagnon (otok), otok u zaljevu Guanabara, dio grada Rio de Janeiro
 Nicolas Durand de Villegagnon, (1510. – 1571.), francuski pomorski časnik koji je osnovao francusku koloniju Francuski Antarktik.